Rockhampton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rockhampton, Queensland, ort, 
 Rockhampton (region), Queensland,

Storbritannien 

 Rockhampton, England, ort i Gloucestershire, England, South Gloucestershire, 

Robotskapade Australienförgreningar